«Condado de Wood» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Estados Unidos 
 Condado de Wood (Ohio).
 Condado de Wood (Texas).
 Condado de Wood (Virginia Occidental).
 Condado de Wood (Wisconsin).